Чайка — пассажирская железнодорожная платформа Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится в пригороде Владивостока в одноимённом микрорайоне.

История 
Платформа была открыта в 1923 году, электрифицирована в 1962.

Пассажирское сообщение 
Через Чайку проходят маршруты всех городских электропоездов. Пассажирские поезда и скоростные междугородние электропоезда следуют без остановок.

Примечания 

Остановочные пункты Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги